DCC может означать:
 Direct Client-to-Client — расширение IRC для обмена непосредственно между двумя клиентами
 Digital Compact Cassette — формат цифровой звукозаписи на магнитной ленте
 Digital content creation — создание цифрового контента
 Direct cable connection — сетевое соединение двух компьютеров
 Dynamic currency conversion — финансовая служба
 Digital Command Control — управление посредством цифровых команд, в частности, в железнодорожном моделизме.
 DCC Plc — ирландская инвестиционная компания
 dcc compiler — консольный компилятор, поставляемый в составе дистрибутива Kylix.
 Distributed Checksum Clearinghouses — средство борьбы со спамом на основе вычисления контрольной суммы сообщения.
 Dynamic currency conversion — динамическая конвертация валют, метод оплаты товаров и услуг в иностранной валюте, предполагающий её выбор в точке оплаты.
 Dynamic Chassis Control — адаптивная подвеска.
  — серия настольных игр.
 1,3-Дициклогексилкарбодиимид (DCC) — реагент для органического синтеза.